Deuringer ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Deuringer (1913–1988), deutsche Sängerin, siehe Geschwister Hofmann (1950er Jahre)
 Hubert Deuringer (1924–2014), deutscher Musiklehrer, Arrangeur, Orchesterleiter
 Karl Deuringer (1879–1946), Archivar des Kriegsarchivs, Oberregierungsrat und Autor 
 Michael Deuringer (1828–1908), deutscher Landwirt, Bürgermeister, Mitglied des Deutschen Reichstags